Alexander Kristoff – ciclista su strada norvegese
 Jay Kristoff – scrittore australiano
 Romano Kristoff – attore spagnolo